Jordan Nobbs, née le  à Stockton-on-Tees, est une footballeuse internationale anglaise qui évolue au poste de milieu de terrain à Aston Villa Women.

Carrière 

Jordan Nobbs rejoint Sunderland Ladies à l'âge de 8 ans.

Le 16 décembre 2008, elle fait ses débuts en équipe première. Elle remporte dès sa 1ère saison la Women's National League North et s'incline en finale de Women's FA Cup face à Arsenal.

Le 10 août 2010, son transfert à Arsenal est officialisé.

Le , elle rejoint Aston Villa Women.

Statistiques

Palmarès

Avec Sunderland Ladies 

 Women's National League North :
 Vainqueur: 2008-09
 Women's FA Cup :
 Finaliste: 2009

Avec Arsenal Women 

 Women's Super League :
 Vainqueur: 2011, 2012, 2018-19
 Women's FA Cup :
 Vainqueur : 2011, 2013, 2014, 2016
 Women's League Cup :
 Vainqueur : 2011, 2012, 2013, 2015, 2018
 Finaliste : 2014; 2019

Récompenses individuelles 
 Jeune joueuse de l'année FA : 2010
Joueuse de l'année FA: 2016
Joueuse de l'année FA élue par ses pairs: 2017
 Membre de l'équipe-type de FA WSL 1 en 2013 et 2016.

Références

Liens externes 
 Profil sur le site de la Fédération anglaise de football
 

Naissance en décembre 1992
Naissance à Stockton-on-Tees
Footballeuse internationale anglaise
Joueuse de l'Arsenal WFC